Le Good Country Index mesure combien chacun des 125 pays sur la liste contribuent à la planète et à la race humaine à travers leurs politiques et comportements.

Description 
L'Index est une statistique composée de 35 points de données qui sont principalement générés par les Nations Unies. Ces points de données sont regroupés en une mesure commune qui donne un classement global et un classement dans sept catégories comme la Science et la Technologie, la Culture, la Paix et la Sécurité Internationale, l'Ordre Mondial, la Planète et le Climat, la Prospérité et l'Égalité, la Santé et le Bonheur.

Le concept et l'index furent développés par Simon Anholt. L'Index fut bâti par le Dr Robert Govers avec le soutien de plusieurs autres organisations.

Les trois pays en tête de la liste publiée en 2014 sont l'Irlande, la Finlande et la Suisse. Neuf pays sur les dix premiers au classement global sont situés en Europe de l'Ouest. Les trois derniers pays de la liste sont l'Irak, la Libye et le Viêt Nam.

Méthodologie 
L'Index essaie de mesurer l'impact global des politiques nationales et des comportements: ce que le pays apporte à l'indivis mondial et ce qu'ils enlèvent. L'Index utilise  de données, cinq dans chacune des sept catégories. Ces points de données sont produits par les Nations unies et par d'autres agences internationales et quelques autres données par des ONG et d'autres organisations. Les pays reçoivent les notes dans chacun des indicateurs sous forme de rang fractionnaire (0 = meilleur rang, 1 = le plus bas) par rapport à tous les pays pour lesquels les données sont disponibles. Les classements des catégories sont fondés sur les rangs fractionnaires moyens sur les cinq indicateurs par catégorie (sujets à maximum deux valeurs manquantes par catégories). Le classement global est fondé sur la moyenne des rangs de catégories. Cela donne une mesure commune qui donne un classement global, un classement dans chacune des sept catégories, et un bilan pour chaque pays qui montre combien le pays contribue au monde et combien il le détruit.

Catégories et indicateurs

Science, Technologie et Connaissance 

 Nombre d'étudiants étrangers étudiant dans le pays par rapport au PIB
 Les sorties de périodiques, de revues scientifiques et de journaux par rapport au PIB
 Nombre d'articles publiés dans les journaux internationaux (dernières données de 2009) par rapport au PIB
 Nombre de gagnants du prix Nobel par rapport au PIB
 Nombre d'applications du Traité de coopération internationale des brevets par rapport au PIB

Culture 

 Exportation d'articles créatifs (UNCTAD's Creative Economy Report categorisation) par rapport au PIB
 Exportation de services créatifs (UNCTAD's Creative Economy Report categorisation) par rapport au PIB
 les cotisations de la contribution de l'UNESCO en retard en pourcentage (indicateur négatif)
 Nombre de pays et de territoires où les citoyens peuvent entrer sans visa
 Liberté de la presse (fondé sur un score global pour Reporters sans frontières et de l'index Freedom House index comme un indicateur négatif)

Paix et Sécurité internationale 

 Nombre de troupes de maintien de la paix envoyées à l'étranger par rapport au PIB
 Les cotisations en retard des contributions financières de l'ONU dans les missions de maintien de la paix comme un pourcentage (indicateur négatif)
 nombre attribué de victimes de la violence organisée internationale par rapport au PIB (indicateur négatif)
 Exportation d'armes et de munitions par rapport au PIB (indicateur négatif)
 Score de l'index de la Cybersécurité globale (indicateur négatif)

Ordre mondial 

 Pourcentage de la population qui donne à la charité comme proxy pour l'attitude cosmopolite
 Nombre de réfugiés accueillis par rapport au PIB
 Nombre de réfugiés à l'étranger par rapport au PIB (indicateur négatif)
 Taux d'accroissement de la population (indicateur négatif)
 Nombre de traités signés pour l'action diplomatique et pour la résolution pacifique des conflits

Planète et Climat 

 Réserve de l'empreinte écologique nationale (2009)
 Exportation de déchets dangereux par rapport au PIB (seulement les données de 2008 et de 2011 disponibles, donc les données de 2011 utilisées comme indicateur négatif)
 Émission de polluants organiques de l'eau (DBO) par rapport au PIB (dernières données de 2007 comme indicateur négatif)
 Émission de CO2 par rapport au PIB (indicateur négatif)
 Émission de Méthane, protoxyde d'azote et autres gaz à effet de serre (HFC, PFC et SF6) par rapport au PIB (indicateur négatif)

Prospérité et Égalité 

 Commerce transfrontalier (performance commerciale ouverte par rapport aux meilleures pratiques ; à savoir le score de la distance IFC par rapport à la frontière)
 Nombre de travailleurs humanitaires et de volontaires envoyés à l'étranger par rapport au PIB
 Taille du marché du commerce équitable par rapport au PIB
 Sortie de l'investissement étranger direct par rapport au PIB
 Contributions de la coopération au développement (assistance) par rapport au PIB

Santé et Bonheur 

 Quantité de tonnes de blé sur les livraisons d'aide alimentaire équivalente par rapport au PIB
 Exportation de médicaments par rapport au PIB
 Cotisations excédentaires volontaires à l'Organisation mondiale de la Santé par rapport au PIB
 Contributions d'aide humanitaire par rapport au PIB
 Les saisies de drogues (cocaïne pure en kilogrammes) par rapport au PIB

Classement général de 2014

Critique 
Beaucoup {qui?} disent que l'Index Good Country n'est pas représentatif du pays actuel.

Voir aussi 
 Mondialisation
 Développement durable
 World Happiness Report

Notes et références

Liens externes 
Good Country Index Overall rankings
 Data sources for Good Country Index
 
 
  "Life More: Countries International Politics Environment These 30 Countries Contribute The Most Good To The World". Business Insider
 

Économie de l'environnement
Attractivité